La Coupe du monde masculine de water-polo de 2014 est la  édition de la Coupe du monde de water-polo, compétition organisée par la FINA et qui réunit les huit meilleures sélections nationales de water-polo. Sa phase finale a eu lieu à l'été 2014, du  au , à Almaty au Kazakhstan.

Tour préliminaire

Groupe A

Classement 

|}

Matchs

Groupe B

Classement 

|}

Matchs

Phase finale

Matchs de classement

Statistiques et récompenses

Classement

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Coupe du monde de water-polo féminin 2014

Liens externes 
  Site officiel de la FINA

Coupe du monde de water-polo
Water-polo en 2014
Événement sportif international au Kazakhstan
Événement sportif à Almaty
Sport au Kazakhstan en 2014
Sport en août 2014